Saint-Didier est un nom propre qui peut désigner les lieux, édifices ou patronyme suivants :

Communes 
 Saint-Didier, commune française de la Côte-d'Or
 Saint-Didier, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Saint-Didier, commune française du Jura
 Saint-Didier, commune française de la Nièvre
 Saint-Didier, commune française de Vaucluse
 Saint-Didier (San Didero en italien), commune italienne de la province de Turin dans le Piémont en Italie

Anciennes communes 
 Domdidier, localité suisse du canton de Fribourg.
 Saint-Didier, ancienne commune des Alpes-de-Haute-Provence rattachée à Claret.
 Saint-Didier, ancien village de Haute-Savoie rattaché à Bons-en-Chablais en 1966.

Orthographe proche 
 Saint-Disdier, commune française des Hautes-Alpes.

Noms composés 
 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, commune française du Rhône
 Saint-Didier-d'Allier, commune française de la Haute-Loire
 Saint-Didier-d'Aussiat, commune française de l'Ain
 Saint-Didier-de-Bizonnes, commune française de l'Isère
 Saint-Didier-de-Formans, commune française de l'Ain
 Saint-Didier-de-la-Tour, commune française de l'Isère
 Saint-Didier-des-Bois, commune française de l'Eure
 Saint-Didier-en-Bresse, commune française de Saône-et-Loire
 Saint-Didier-en-Brionnais, commune française de Saône-et-Loire
 Saint-Didier-en-Donjon, commune française de l'Allier
 Saint-Didier-en-Velay, commune française de la Haute-Loire
 Saint-Didier-la-Forêt, commune française de l'Allier
 Saint-Didier-sous-Aubenas, commune française de l'Ardèche
 Saint-Didier-sous-Écouves, commune française de l'Orne
 Saint-Didier-sous-Riverie, commune française du Rhône
 Saint-Didier-sur-Arroux, commune française de Saône-et-Loire
 Saint-Didier-sur-Beaujeu, commune française du Rhône
 Saint-Didier-sur-Chalaronne, commune française de l'Ain
 Saint-Didier-sur-Doulon, commune française de la Haute-Loire
 Saint-Didier-sur-Rochefort, commune française de la Loire

Personnalité portant ce patronyme 
 Alexandre Charles Nicolas Amé de Saint-Didier, homme politique français du .
  (1888-1971), général de division (cavalerie)

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France